|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2017 vond plaats van 18 tot en met 24 september 2017 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 34e editie van het Pan Pacific Open, een van de twee vrouwentoernooien die onderdeel waren van het tennistoernooi van Tokio 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Garbiñe Muguruza, bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als derde geplaatste titelverdedigster, Caroline Wozniacki uit Denemarken, slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Russin Anastasija Pavljoetsjenkova in twee sets. Wozniacki wist voor de derde keer het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven. Het was haar 26e WTA-titel, de eerste van 2017.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sania Mirza en Barbora Strýcová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan, die sinds het toernooi van Straatsburg niet meer hadden samengespeeld, strandden al in de eerste ronde.

Het vierde reekshoofd, Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez, won het toernooi. In de, op zaterdag 23 september gespeelde, finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Darja Gavrilova en Darja Kasatkina in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Sloveense Klepač had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Spaanse Martínez Sánchez zeventien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Tokio 2017
Tokio